Trump Tower es un rascacielos de uso mixto ubicado en el Midtown de Manhattan, en Nueva York.

Trump Tower o Trump Towers también se puede referir a:

Otros edificios cuyo nombre oficial es «Trump Tower» 
 Trump Tower (White Plains), Nueva York, Estados Unidos
 Trump Tower Manila, Filipinas
 Trump Towers Estambul, Turquía
 Trump Towers Pune, India
 Trump Towers (Sunny Isles Beach), Florida, Estados Unidos
 Trump International Hotel and Tower (Chicago)
 Trump International Hotel and Tower (Toronto)
 Trump International Hotel and Tower (Nueva York)
 Trump Ocean Club International Hotel and Tower, Ciudad de Panamá, Panamá

Edificios comúnmente conocidos como «Trump Tower» 
 40 Wall Street, también conocido como The Trump Building, rascacielos de 70 plantas de Nueva York
 Trump World Tower, Nueva York, Estados Unidos
 Trump SoHo hotel-residencial en Nueva York
 Trump Park Avenue, Manhattan
 Trump Hotel Las Vegas, Las Vegas, Nevada
 Trump Parc, Nueva York
 Trump Parc, Stamford, Connecticut

Proyectos no realizados 
 Trump Towers Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos (propuesta, nunca se construyó)
 Trump Tower (Filadelfia), Estados Unidos (planeado, nunca construido)
 Trump Tower (Tampa), Florida, Estados Unidos (incompleta, abandonado)
 Trump Ocean Resort Baja Mexico, Tijuana (propuesta, nunca se construyó)
 Trump Tower Europa (propuesta, nunca se construyó)

Véase también 
 Trump International Hotel and Tower